Gossau steht für:
 Gossau SG, eine Stadt und Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Bezirk Gossau, ehemalige Verwaltungseinheit im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Gossau ZH, eine Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz

Der Name wird (trotz des schweizerischen Doppel-S) mit langem o ausgesprochen.